Cápák
A cápa (film)